Monte Santo de Minas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Santo de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Monte Santo de Minas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar